Bell City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bell City (Arkansas)
 Bell City (Elliott County, Kentucky)
 Bell City (Graves County, Kentucky)
 Bell City (Louisiana)
 Bell City (Missouri)